

Balneário Pinhal est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul
 Balneário Arroio do Silva est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Balneário Camboriú est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Balneário Barra do Sul est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Balneário Gaivota est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Balneário Piçarras est une municipalité de l'État de Santa Catarina

Homonymie de toponyme